«Sunčana strana ulice» — музичний альбом гурту Azra. Виданий 1981 року лейблом Jugoton - LSY 69029/30. Загальна тривалість композицій становить 28:01. Альбом відносять до напрямків рок і нова хвиля.

Список пісень

Сторона A 
 A1 «041» (1:29)
 A2 «Užas je moja furka» (3:14)
 Saksofon — Miroslav Sedak — Benčić
 A3 «Fa-Fa-Fa» (1:51)
 A4 «Kipo» (1:34)
 Trombon — Nikola Santro
 A5 «Ne reci mi dvaput» (2:42)
 A6 «Provedimo vikend zajedno» (2:05)
 Вокал — Boris Leiner

Сторона B 
 B1 «Kurvini sinovi» (3:29)
 B2 «Bankrot mama» (1:36)
 B3 «Pametni i knjiški ljudi» (3:21)
 B4 «Kad Miki kaže da se boji» (3:04)
 B5 «Pit… i to je Amerika» (3:05)
 Harmonika — Mladen Juričić
 B6 «Daleko od istine» (2:17)

Сторона C 
 C1 «Poljska u mome srcu» (3:30)
 C2 «Suzi F. (Kada vidim Beč)» (1:53)
 Вокал — Boris Leiner
 C3 «Između nas» (2:36)
 Saksofon — Miroslav Sedak — Benčić
 Труба, Тромбон — Franjo Vlahović
 C4 «Nemoj po glavi D.P.» (1:24)
 C5 «Gospodar samoće» (1:35)
 C6 «Poljubi me …» (3:30)

Сторона D 
 D1 «Karta za sreću» (2:57)
 D2 «Uvijek ista priča» (3:20)
 Вокал — Mišo Hrnjak
 D3 «Sunčana strana ulice» (2:00)
 D4 «Grad bez ljubavi» (1:20)
 D5 «Nedjelja popodne» (2:38)
 Саксофон — Miroslav Sedak — Benčić
 D6 «Odlazak u noć» (4:16)

Посилання 
Discogs.com  - Azra - Sunčana strana uli

Альбоми Azra